Piatra (älter auch Piätra) ist der Name mehrerer Orte

Rumänien
 Piatra (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Piatra (Brăduleț), Dorf im Kreis Argeș
 Piatra (Ciofrângeni), Dorf im Kreis Argeș
 Piatra (Stoenești), Dorf im Kreis Argeș
 Piatra (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Piatra (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Piatra (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Piatra (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Piatra (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Piatra (Cocorăștii Colț), Dorf im Kreis Prahova
 Piatra (Drajna), Prahova, Dorf im Kreis Prahova
 Piatra (Provița de Jos), Dorf im Kreis Prahova
 Piatra (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 Piatra Albă (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Piatra Fântânele, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Piatra Mică, Dorf im Kreis Prahova
 Piatra Neamț, Stadt im Kreis Neamț
 Piatra-Olt, Stadt im Kreis Olt
 Piatra Șoimului, Gemeinde im Kreis Neamț

Moldawien
 Piatra (Orhei), Gemeinde im Rajon Orhei
 Piatra Albă (Ialoveni), Dorf im Rajon Ialoveni